Os Meninos da Rua Paulo — livro do húngaro Ferenc Molnár
A Pál utcai fiúk — filme húngaro-americano de 1969 traduzido no Brasil como Os Meninos da Rua Paulo
 Meninos da Rua Paulo — álbum da banda brasileira Ira!

Desambiguações de artes